Nicolás Almagro e Carlos Berlocq erano i detentori del titolo, ma Almagro ha deciso di non partecipare mentre Berlocq ha preso parte al concomitante torneo di Umago.

In finale Wesley Koolhof e Matwé Middelkoop hanno sconfitto Dennis Novak e Dominic Thiem con il punteggio di 2–6, 6–3, [11–9].

Teste di serie 

  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (campioni)
  Guillermo Durán /  Máximo González (quarti di finale)

 Jonathan Erlich /  Santiago González (semifinale)
 Aljaksandr Bury /  Igor Zelenay (primo turno)

Alternate 
  Tarō Daniel /  Daniel Gimeno Traver (primo turno)

Wildcard 

  Gerald Melzer /  Jürgen Melzer (ritirati)

 Lucas Miedler /  Akira Santillan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Generali Open 2016
ATP World Tour 2016